Chibnall ist der Familienname folgender Personen:

Albert Chibnall (1894–1988), britischer Biochemiker
Chris Chibnall, britischer Dramatiker, Autor und Produzent
Marjorie Chibnall (1915–2012), britische Historikerin, Mediävistin und Übersetzerin